

Населені пункти та їхні частини

 Хилиці — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Хилиці — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Хилиці — частина міста Констанцин-Єзьорна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства

Примітки